La Liga 2002-03 var den 71. sæson siden oprettelsen af ligaen.

Tabel

Topscorerlisten (El Pichichi)